Никола́й Воло́дин:
 Володин, Николай Андреевич (1936—2017) — первый секретарь Орловского обкома КПСС, председатель Орловского областного Совета народных депутатов.
 Володин, Николай Константинович (1910—2004) — генерал-лейтенант танковых войск.
 
 Володин, Николай Павлович (1905—1965) — советский полковник органов безопасности, министр госбезопасности Казахской ССР.